.za, het achtervoegsel van domeinnamen in Zuid-Afrika
 za, de afkorting voor zeldzame aarde

 Za, de afkorting voor zaterdag
 Za Hung, een xã in het district Đông Giang
 Za-Kpota, een van de 77 gemeenten (communes) in Benin
 Za Kalvarijo, een plaats in Slovenië
 Za-zen 

 ISO 3166-2:ZA betrekking hebbend op Zuid-Afrika